NAP steht für:
 Natrium-Pentobarbital, ein Betäubungsmittel, siehe Pentobarbital
 National Action Plan for Children, eine Initiative eines Staates, ausgehend von den Beschlüssen der Kinderrechtskonvention der UN in New York im Jahr 2002
 Nationaler Aktionsplan, die Protokolle über Vorhaben von EU-Mitgliedsstaaten in verschiedenen Bereichen, z. B. Beschäftigung (Luxemburg-Prozess)
 Nationaler Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland 2005–2010, eine Initiative der deutschen Bundesregierung, die aus dem Abschlussdokument "Eine kindgerechte Welt" der Vereinten Nationen, 2002 in New York, hervorgegangen ist
 Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte 2016–2020, eine Initiative der Bundesregierung zur Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
 Nationaler Allokationsplan (nationaler Zuteilungsplan), eine im Rahmen des europäischen Treibhausgasemissionshandels von jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union jeweils am Anfang einer Handelsperiode (3 bzw. 5 Jahre) zu erstellende Übersicht zur Verteilung von Emissionszertifikaten
 Flughafen Neapel (ital.: Aeroporto di Napoli-Capodichino), ein italienischer Flughafen bei Neapel nach dem IATA-Code
 Neuilly-Auteuil-Passy, Wohnviertel im Westen der Stadt Paris
 Neuroorthopädische Aktivitätsabhängige Plastizität (N.A.P.)  ist eine physiotherapeutische Behandlungsmethode
Nervenaustrittspunkt, ein Bezirk, in dem ein peripherer Nerv eine Körperhöhle verlässt
 Network Access Point, siehe Internet-Knoten oder auch Synchrone Digitale Hierarchie
 Network Access Protection, eine Sicherheitsfunktion von Microsoft Windows Server 2008
 Nichtaggressionsprinzip, eine der wichtigsten Grundideen des Libertarismus und des Anarchokapitalismus
 Nichtangriffspakt, ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei oder mehreren Staaten, die sich verpflichten, in Friedenszeiten ihre Streitigkeiten ohne die Anwendung von Waffengewalt auszutragen
 North American Palladium, eine kanadische Minengesellschaft
 Normaal Amsterdams Peil (Amsterdamer Pegel, eine deutsche Bezeichnung), der Nullpunkt einer Höhenfestlegung für die Kartierung nördlich der Alpen, markiert in Amsterdam, die 1674 erstmals erwähnt wurde
 not-a-pro, siehe Netzjargon, meint kein-Profi(-sein) (abwertend)
 als Kurzform für das Kartenspiel Napoleon

nAp. steht als Abkürzung für:
 nicht apothekenpflichtiges Arzneimittel

nap steht für:
 Neapolitanisch (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Napp

NAP